Toto je seznam měst ve Svazijsku.

Zdaleka největšími aglomeracemi ve Svazijsku jsou Manzini, kde žije 110 537 obyvatel, a Mbabane, kde žije 76 218 obyvatel. Dohromady to představuje asi 17% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 25. srpna 1986 a 11. května 1997, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Swaziland Government - The Central Statistical Office
 World Gazetteer - počty obyvatel svazijských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel svazijských měst v historii

Svazijsko
Města ve Svazijsku
města